Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Roland Garros női páros mérkőzéseit.

A címvédő Serena Williams és Venus Williams párosa volt, de ők sérülés miatt nem indultak a tornán. A döntőben az Andrea Hlaváčková–Lucie Hradecká cseh kettős 6–4, 6–3-ra győzte le a hetedik kiemelt Szánija Mirza–Jelena Vesznyina indiai-orosz duót.

Kiemeltek 

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Negyeddöntő)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Negyeddöntő)
  Vania King /  Jaroszlava Svedova (Elődöntő)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (Elődöntő)
  Viktorija Azaranka /  Marija Kirilenko (Negyeddöntő)
  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (Második kör)
  Szánija Mirza /  Jelena Vesznyina (Döntő)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Első kör)

  Nagyja Petrova /  Anastasia Rodionova ''(Negyeddöntő)
  Peng Suaj /  Cseng Csie ''(Második kör)
  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues ''(Harmadik kör)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska ''(Első kör)
  Csan Jung-zsan /  Monica Niculescu ''(Harmadik kör)
  Csuang Csia-zsung /  Volha Havarcova ''(Első kör)
  Sara Errani /  Roberta Vinci ''(Harmadik kör)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(Harmadik kör)

Főtábla

Rövidítések
 WC = szabadkártyás
 ALT = helyettes
 R = feladták

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei

Kapcsolódó szócikkek

N2